Der Begriff Berliner Eisen bezeichnet:

 eine Jagdfalle, auch Schwanenhals genannt, siehe Berliner Eisen (Jagd)
 Eisenschmuck und Kunstgegenstände vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, siehe Eisenschmuck